Visbrug (Delft), een ijzeren voetgangersbrug en rijksmonument in Delft
 Visbrug (Dordrecht), over de voormalige Voorstraathaven in Dordrecht
 Visbrug (Leiden), over de Nieuwe Rijn in Leiden
 Visbrug (Utrecht), overkluizing van de Oudegracht aan de Utrechtse Vismarkt